Joannes Aerts (bisschop), Nederlands missiebisschop in Nieuw-Guinea en de Molukken
 Joannes Aerts (burgemeester), Belgisch burgemeester van Lommel